Dew puede hacer referencia a:

Personas 
 Eddie Dew (1909-1972), actor y director cinematográfico y televisivo estadounidense.
 Walter Dew (1863-1947), policía inglés, inspector y luego jefe-inspector del Metropolitan Police Service de Londres, y que es conocido por haber participado en dos resonados casos bajo responsabilidad de Scotland Yard : el caso de Jack el Destripador en 1888 en Whitechapel ; el caso del doctor Crippen en 1910.

Empresariales, bebidas 
 Mountain Dew, refresco cítrico fabricado por la compañía PepsiCo.

Música 
 The Foggy Dew (La niebla del amanecer), balada irlandesa compuesta por Canon Charles O’Neill para conmemorar el Alzamiento de Pascua de 1916.